mezzanino
 split levels